Michail Bontsch-Brujewitsch ist der Name folgender Personen:

* Michail Alexandrowitsch Bontsch-Brujewitsch (1888–1940), sowjetischer Radiotechniker
 Michail Dmitrijewitsch Bontsch-Brujewitsch (1870–1956), russischer Generalleutnant, Bruder von Wladimir Dmitrijewitsch Bontsch-Brujewitsch